Чемпионат мира по настольному теннису среди команд 2000 года изначально должен был пройти с 26 апреля по 9 мая в Белграде (Югославия) в рамках Чемпионата мира по настольному теннису 1999 года. Однако бомбардировки Югославии силами НАТО сделали проведение чемпионата по запланированной схеме невозможным, и поэтому личное первенство было проведено в Эйндховене (Нидерланды) со 2 по 8 августа 1999 года, а командные соревнования состоялись с 19 по 26 февраля 2000 года в Куала-Лумпур (Малайзия).

Медали

Медалисты

Примечания

Ссылки 
 2000 World Team Table Tennis Championships на официальном сайте ITTF

2000
настольный теннис
настольный теннис
настольный теннис
Международные спортивные соревнования в Куала-Лумпуре
Февраль 2000 года